Чемпионат Европы по боксу 1925 года прошёл в городе Стокгольм (Швеция) с 5 по 7 мая. Это был первый чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 46 боксёров, которые представляли 10 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1925
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
1925 год в боксе
Май 1925 года
Спорт в Швеции в 1925 году
Чемпионаты Европы в 1925 году
Бокс в Швеции
Чемпионаты Европы в Швеции